Stalon steht für:
 Stalon (Gemeinde), ein Ort in Schweden
 Stalon (Kraftwerk), ein Wasserkraftwerk in Schweden
 Stalon (Sage), eine skandinavische Sagengestalt
 Col du Stalon, ein französischer Gebirgspass